A Tee Pee Records é uma gravadora estadunidense independente localizada na cidade de Nova Iorque. É famosa por lançar e relançar álbuns de rock psicodélico, garage rock, stoner rock, doom metal e rock alternativo.

Bandas do cast
All Night
Bad Wizard
Boulder
The Brian Jonestown Massacre
Drunk Horse
Eldopa
Gonga
Hermano
High on Fire
Hopewell
Immortal Lee County Killers
Kreisor
Leechmilk / Sofa King Killer
The Lovetones
Maplewood
The Mystick Krewe of Clearlight
On Trial
Raging Slab
Teeth of the Hydra
Sleep
Witch

Ligações externas 
 http://www.teepeerecords.com

Gravadoras dos Estados Unidos
Gravadoras independentes